Modellismo automobilistico statico
 Modellismo automobilistico dinamico